Походить з тюркських мов (), означає «біла мечеть»:
 Ак-Мече́ть — кримськотатарська назва міста Сімферополь, а також його назва до 1784 року
 Ак-Мечеть — мікрорайон у Сімферополі
 Ак-Мечеть — назва смт Чорноморське до 1944 року
 Ак-Мечеть — назва міста Кизилорда у Казахстані в 1820–1853 та 1920–1925 роках